Генерал Общества Иисуса — официальный титул главы Общества Иисуса, известного также как орден иезуитов. Генерал ордена избирается на Генеральной конгрегации и исполняет эту роль пожизненно или до добровольной отставки. Находится в прямом подчинении папы римского, не подчиняется никаким территориальным церковным структурам. Осуществляет ординарную власть в Обществе, схожую с властью епископа в подчинённой ему епархии. Всего в истории Общества был 31 генерал, ещё 4 человека руководили иезуитами в России в период роспуска ордена (1773—1814 год). Большинство руководителей ордена исполняли свои обязанности вплоть до смерти, в отставку по состоянию здоровья подали двое — Педро Аррупе и Петер-Ханс Кольвенбах. Текущим генералом Общества Иисуса является Артуро Соса, избранный в 2016 году.

Список генералов Общества Иисуса

От основания до роспуска

Генеральные викарии и генералы в России 
21 июля 1773 года папа Климент XIV буллой «Dominus ac Redemptor noster» распустил Общество Иисуса. С этого момента Общество продолжало существовать только на территории России, где Екатерина II поддержала иезуитов и отказалась публиковать буллу о роспуске. В 1801 году папа Пий VII официально разрешил существование Общества, но только на территории России. С 1782 по 1801 год глава иезуитов в России носил титул «Генеральный викарий в России», с 1801 по 1814 год, когда орден был полностью восстановлен — «Генерал в России»

После восстановления ордена 
Буллой от 7 августа 1814 года «Sollicitudo omnium ecclesiarum» папа Пий VII восстановил Общество Иисуса во всех его правах и привилегиях. Фаддей Бжозовский, который с 1805 по 1814 год занимал пост Генерала Общества Иисуса в России, после 1814 года возглавил весь восстановленный орден. Однако указом Александра I ему было запрещено покидать Россию.

В искусстве 
В романе «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» генералом Ордена стал один из главных героев трилогии — Арамис.

Примечания

Ссылки 

 Генералы Общества Иисуса на официальном сайте иезуитов в России
 «The Society of Jesus» //Catholic Encyclopedia

Орден иезуитов
Списки:Католицизм